Ženská čtyřhra Copa Colsanitas 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do deblové soutěže bogotského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2019 byl australský pár Zoe Hivesová a Astra Sharmaová, jehož členky nestartovaly společně. Hivesová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Sharmaové se stala Aliona Bolsovová, s níž vypadla v semifinále. V sezóně 2020 se turnaj nekonal pro koronavirovou pandemii.

Vítězem se stal francouzsko-americký pár Elixane Lechemiová a Ingrid Neelová, který ve finále zdolal rumunsko-německé turnajové dvojky Mihaelu Buzărnescuovou a Annu-Lenu Friedsamovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly první společnou i individuální trofej.

Nasazení párů 

  Arantxa Rusová /  Tamara Zidanšeková (čtvrtfinále)
  Arina Rodionovová /  Rosalie van der Hoeková (finále)
  Mihaela Buzărnescuová /  Anna-Lena Friedsamová (semifinále)
  Naomi Broadyová /  Čeng Saj-saj (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2021
Sport v Kolumbii v roce 2021